Плодородие:
 Плодородие
 Плодородие (скульптурная композиция)